165-річчя з дня народження Фрідріха Енгельса () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 28 листопада 1985 року. Монета присвячена 165-річчю з дня народження Фрідріха Енгельса (28 листопада 1820 — 5 серпня 1895) — німецький підприємець, політичний діяч, філософ, історик, публіцист. Один з основоположників марксизму — перший систематизатор та видавець творів Карла Маркса.

Друг і соратник Карла Маркса. Підтримував українських представників міжнародного революційного руху (Степняка-Кравчинського, Волховського та інших). З особливою теплотою ставився до Фелікса Волховського

Історія 
Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі у рамках серії присвяченої великим особистостям, розпочату у 1983 році.

У 1988 році, тиражем у 55 000 штук, було викарбувано спеціальну партію цього рубля з якістю пруф для колекціонерів, на гурті таких монет було зроблено напис «1988 • Н», усі інші параметри були без змін. Монети цієї партії за вартістю значно дорожче від звичайних екземплярів 1985 року випуску.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У центрі верхньої частини монети розміщено зображення Державного герба СРСР. Зліва від герба розміщені дві великі літери «СС», праворуч — «СР». Нижче герба вибитий номінал монети у вигляді цифри «1» і напису «РУБЛЬ». Цифра «1» розташована на верхньому рядку, а напис — на нижньому. Під номіналом вибитий рік — «1985», в якому була викарбувана монета.

Реверс 
На реверсі монети, представлений профільний погрудний портрет Фрідріха Енгельса, повернений напівоберта ліворуч. Ліворуч портрету в два рядки, сходинкою відносно один одного, викарбувані роки життя «1820» і «1895». Біля канта монети в нижній частині півколом викарбувано напис «ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС».

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: В. А. Єрмаков
 Скульптор: А. В. Козлов

Вартість монети 

Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сучасна вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 80-90 гривень, монети викарбувані з якістю пруф понад 150 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті ussr-coins.ru 

 Монети СРСР
 Колишні валюти